

Heart Strings (), также издавался под названием Heart & Soul () —  тринадцатый студийный альбом, выпущенный валлийской певицей Бонни Тайлер в 2003 году. Он полностью состоит из кавер-версий песен, выбранных лично певицей. Треки были записаны при участии Пражского филармонического оркестра под управлением Карла Дженкинса.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы CMC International
Альбомы на английском языке
Кавер-альбомы